В соответствии с Законом № 764 от 27.12.2001 об административно-территориальном устройстве Республики Молдова, в состав Оргеевского района входит 75 населённых пунктов, в том числе:
 1 город — Оргеев ();
 15 сёл, не входящих в состав коммун;
 59 сёл, входящих в состав 22 коммун.

Примечания 

Оргеевский район
Оргеевский район